serpent – wąż w kontekście biblijnym lub mitologicznym
 Serpent – miejscowość i gmina we Francji 
 serpent – instrument muzyczny
 Serpent – algorytm szyfrujący
 Serpent – kuter francuski z drugiej połowy XVIII wieku
 Serpent – grupa muzyczna
 Serpent – portal muzyczny